Gießenbach ist ein geographischer Name:

Ortsteil:
 Gießenbach (Gemeinde Scharnitz), Ortsteil von Scharnitz, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Österreich

Gewässer – zur Etymologie siehe Giessen (Flussname):
 Gießenbach (Argen), linker Zufluss der Argen bei Betznau, Gemeinde Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gießenbach (Donau), Zufluss der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Lohbach (Inn), Fortsetzung des Bachs zum Inn in Innsbruck, Tirol
 Gießenbach (Isar), Zufluss der Isar in Tirol
 Gießenbach (Kieferbach), linker Zufluss des Kieferbachs vor Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern; durchfließt die Gießenbachklamm
 Gießenbach (Loisach), linker Zufluss der Loisach bei Oberau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Gießenbach (Mangfall), rechter Zufluss der Mangfall in Rosenheim, Oberbayern, Bayern

Siehe auch:
 Giesenbach
 Gießbach
 Gießelbach
 Gießen